Franciaország
Ronchères, település Aisne megyében
Ronchères, település Yonne megyében